Натуральне число 1414
 1414 рік до нашої ери
 1414 рік нашої ери